Grauls peut désigner :
 
  (1946-), journaliste belge ;
 Yvo Grauls (1940-1972), pilote automobile belge.

Voir aussi